Кубок Хорватии по футболу 2008/2009 годов () — 18-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com

2008/2009
Спорт в Хорватии в 2008 году
Спорт в Хорватии в 2009 году
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году